Змагання з легкої атлетики в метанні молота серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися від 12 до 15 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація
У фінал виходять учасниці, які виконали кваліфікаційний норматив 72.00 м (Q), або принаймні 12 найкращих (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки